A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 7-én rendezték. Az aranyérmet a svéd Sara Hector nyerte. A Magyarországot képviselő Tóth Zita az 1. futamban nem ért célba, így helyezetlenül zárt.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

A két futam kezdési időpontja eredetileg 10:15 és 13:45 volt. A február 7-re halasztott férfi lesiklás miatt ezeket 9:30-ra és 14:30-ra  módosították.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon